Завроподоморфы  — клада ящеротазовых динозавров, традиционно рассматриваемая в ранге подотряда. Жили с позднего триаса до конца мела (231,4—66 млн лет назад). Ранние завроподоморфы были небольшими плотоядными и всеядными бипедальными («двуногими») динозаврами. Более продвинутые формы характеризуются строгой растительноядностью, длинной шей, толстыми столбообразными конечностями и зачастую огромными размерами, не имеющих себе равных среди других наземных животных, с массой тела более 60 тонн.

Завроподоморфы были самыми разнообразными и многочисленными среди групп динозавров на границе триаса и юры, достигнув широкого распространения по всему миру и являлись доминирующими растительноядными животными в наземных экосистемах вплоть до их упадка и исчезновения в конце мелового периода.

Эволюция 
В начале своей эволюционной истории, базальные завроподоморфы, такие как Panphagia protos, представляли собой маленьких и грациозных животных с предполагаемой массой менее 150 кг. Более производные формы, такие как P. engelhardti , были значительно крупнее, с расчетной массой менее 1 тонны. Их обычно реконструируют как факультативных двуногих — характерной стойкой всех базальных ящеротазовых.

Вскоре ранние завроподоморфы (предшественники гигантских четвероногих завропод) подверглись различной адаптации к окружающим условиям, отмеченной приобретением растительноядности, крупными размерами тела, высоким таксономическим разнообразием, а также обилием особей. К концу триаса завроподоморфы вытеснили других растительноядных (терапсид и прочих архозавров) и были самыми многочисленными четвероногими во многих наземных экосистемах.

Распад Пангеи в течение позднего триаса — ранней юры имел серьезные последствия для климата во всем мире, включая изменения континентальности, океанографии и орографии, которые, в свою очередь, повлияли на морские и континентальные среды обитания, а также на живые организмы населявшие их. Кратковременные, но интенсивные вулканические зимы, связанные с многочисленными извержениями, привели к массовому вымиранию на суше в конце триаса (201,6 млн лет назад), уничтожив всех нединозавровых континентальных рептилий среднего и крупного размера. Завроподоморфы не пострадали от триасово-юрского вымирания, которое сделало их единственными крупными растительноядными животными в наземных экосистемах ранней юры. Преобладание ранних завроподоморфных динозавров в наземных экосистемах длилось почти 40 миллионов лет (приблизительно 220—180 млн лет назад, норийский—плинсбахский века). Предполагаемые причины раннего успеха завроподоморф включают их способность приспосабливаться к нишам, оставшимся пустыми после исчезновения других растительноядных животных, а также превосходить своих конкурентов за счёт большого размера тела и высоких темпов роста.

В дальнейшем, в конце ранней юры (около 180 млн лет назад), примитивные завроподоморфы были заменены представителями группы Gravisauria, включающей крупнейших наземных позвоночных, населявших Землю. Интенсивная вулканическая активность в течение плинсбахского—тоарского века была предложена в качестве движущей силы изменения фауны завроподоморф (в частности на юге Южной Америки), о чем свидетельствует падение разнообразия, вызванное исчезновением ранних завроподоморф, за которым последовал рост преобладания представителей группы Eusauropoda.

Палеобиология 
Наличие социального поведения среди завроподоморф хорошо задокументировано как у ранних триасовых форм, так и у продвинутых позднеюрских и меловых завропод.

Древнейшие  завроподоморф происходят из отложений синемюрского яруса (195—192 млн лет) на территории Аргентины, Китая и Южной Африки (которые тогда были частью единого суперконтинента Пангея).  Они имели твёрдую известковую скорлупу, толщина которой была менее 0,1 мм.

Классификация 
Эволюционные отношения завроподоморф можно отобразить следующей упрощённой кладограммой:

Кладограмма ниже отображает результаты филогенетического анализа Кристофера Т. Гриффина и его коллег (2022), и показывает взаимоотношения родов ранних завроподоморф.

В более ранних классификациях завроподоморфы подразделялись на прозавропод (Prosauropoda) и завропод (Sauropoda), считавшихся параллельными эволюционными линиями. В настоящее время прозавроподы обычно не выделяются в качестве самостоятельного таксона по причине их предполагаемой парафилии по отношению к завроподам, поддерживаемой большинством современных филогенетических анализов.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература